Osoby:
 Anton Seiss – niemiecki wiolinista
 Joseph Augustus Seiss – amerykański teolog
 Scott Seiss – amerykański komik
 Werner Seiss – niemiecki edukator

Zobacz też:
 Seis
 Seiß